Het ATP-toernooi van Shanghai (met de officiële naam Shanghai Open 1997) werd gespeeld van 27 januari tot en met 2 februari in de Chinese stad Shanghai. De wedstrijden werden gespeeld op outdoor tapijtbanen van het Shanghai Xian Xia Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1997
Shanghai